Yoshimatsu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shin-Ichi Yoshimatsu
 Sadaaki Yoshimatsu